Gözükara ist der Familienname folgender Personen:

 Kemal Gözükara (* 1928), türkischer Mathematiker und Stifter der Arel-Universität Istanbul
 Üzgür Gözükara (* 1976), türkischer Chemiker und Vorsitzender des Kuratoriums der Arel-Universität Istanbul